Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 389 dans le monde.

 RS-389 au Brésil
 Route 389 au Québec, Canada
 Route nationale 389 en France